Lipscomb může být:

 Lipscomb County – okres na severu státu Texas v USA

příjmení
 Dennis Lipscomb (1942–2014) – americký herec
 William Lipscomb (1919–2011) – americký chemik